Andrzej Malinowski (1921–1944) – polski harcmistrz i żołnierz Szarych Szeregów
 Andrzej Malinowski (ur. 1947) – polski polityk, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (dawniej Konfederacji Pracodawców Polskich), poseł na Sejm II kadencji
 Andrzej Malinowski (1949–2018) – polski śpiewak operowy
 Andrzej Malinowski (1954–2021) – polski generał, dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe
 Andrzej Malinowski (zm. 2021) – polski prawnik, logik

Zobacz też 
 Malinowski